Sidste weekend kan henvise til:

 Sidste weekend (film fra 2001) – dansk kortfilm fra 2001 instrueret af Mikkel Nørgaard
 Sidste weekend (film fra 2013) – dansk kortfilm fra 2013 instrueret af Niels Holstein Kaa